Center kan syfta på 

 Center – en politisk beteckning på partier eller åsikter som inte anses vara tydligt till höger eller vänster, se politisk mitt
 Center (godis) – en chokladbit som tillverkas av Cloetta
 Center (sport) – en position i lagsport
 Center (amerikansk fotboll) – en spelare som står i mitten på den offensiva linjen i amerikansk fotboll
 Center (basket) – en position inom basket
 Center (fotboll) – den anfallande spelare som spelar i mitten och har mest offensivt fokus
 Center (ishockey) – en spelarposition inom ishockeyn
 Center (volleyboll) – en spelposition inom volleyboll

Geografi

Ungern 

 Ózd (kommunhuvudort i Ungern), Borsod-Abaúj-Zemplén,

USA 

 Center, Missouri, ort, Ralls County, 
 Center, Texas, Limestone County, 
 Center, Texas, countyhuvudort, Shelby County, 
 Center, Nebraska, countyhuvudort, Knox County, 
 Center, Colorado, ort, Saguache County, 
 Center, North Dakota, countyhuvudort, Oliver County,

Se även
 Centrum